Сердейра:

 Сердейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Сердейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.